«Газовая атака» — альбом группы «Сектор Газа» (1996)
 Газовая атака — применение на  газообразных боевых отравляющих веществ (химического оружия).

Оружие массового поражения
Химическое оружие